«Боги Пеганы» () — первый сборник англо-ирландского писателя Эдварда Планкетта, известного как лорд Дансени, опубликованный на заказ в 1905 году. Книга получила положительные отзывы, но как необычное произведение. При публикации жанр фэнтези еще не существовал, а ныне Дансени признают как одного из родоначальников. Сборник широко признан одним из самых влиятельных произведений в фантастической литературе. Работа получила положительные отзывы, как необычное произведение. Один из наиболее влиятельных обзоров был написал Эдвардом Томасом в London Daily Chronicle.

Содержание 
Сборник представляет собой серию рассказов, связанных между собой придуманным Дансани пантеоном божеств, обитающих в Пегане. За ним последовал ещё один сборник «Время и боги» (1906), а также несколько рассказов из «Меч Веллерана» и «Другие рассказы» и, возможно, «Рассказ о трёх полушариях».

Сборник содержит ряд иллюстраций Сидни Сайма, оригиналы всех которых можно увидеть в фамильном замке Дансени.

В 1919 году Дансени сказал американскому интервьюеру: «В сборнике „Боги Пеганы“ я пытался объяснить океан и Луну. Я не знаю, пробовал ли кто-нибудь ещё это раньше».

Рассказы вошли в сборнии Ballantine Adult Fantasy «За пределами известных нам полей» (1972), в «Пегана полностью» (1998) и в омнибусе Gollancz Fantasy Masterworks «Время и Боги» (2000).

Рассказы

Критика 
Критик New York Times Джон Корбин описал дебютный сборник Дансени как «попытку создать свой собственный Олимп и населить его собранием божеств, каждое из которых обладает личностью и властью над человеческой жизнью, остро задуманной и визуализированной… Для меня сборник является автобиографическим, и тем более самораскрывающимся, потому что он глубоко бессознателен. Как достижение воображения, — заключил Корбин, — эта библия богов Пеганы просто удивительна».

Гаан Уилсон похвалил «Боги Пеганы» как «чудесно выдержанное упражнение в совершенно ироничной фантастике, которое, возможно, никогда не превзойдёт. Говоря в очень оригинальном сочетании английского языка Библии короля Иакова, синтаксиса Йейтса и образов Шехерезады, Дансани знакомит нас с удивительно зловещей Валгаллой, населённый безумными, впечатляюще жестокими и удивительно глупыми богами… единственное подлинное развлечение которых, кажется, проистекает из изобретательного ущерба, который они наносят своим нечестивым поклонникам». Э. Ф. Блейлер похвалил сборник как «убедительное, чудесное творение инопланетной космологии».

С. Т. Джоши, отметив, что Дансени читал Ницше в то время, когда писал «Боги Пеганы», объявил это «воплощением квинтэссенции акта фантазии: создания нового мира. Дансени просто продвинул процедуру на один шаг дальше, чем кто-либо другой». своих мыслимых предшественников — Уильяма Бекфорда (Ватек), Уильяма Морриса с его средневековыми фантазиями — изобретая целую космогонию… Дансени воплощает своё новое царство со своими философскими пристрастиями, и эти пристрастия — хотя и выражены в самой великолепно вызывающей воспоминания прозе -поэзия — очень современная, даже радикальная".

Пантеон 

Мана-Юд-Сушай

Мана-Юд-Сушай (англ. Mana-Yood-Sushai) — Глава богов Пеганы, который создал других богов, а затем уснул; когда он проснётся, он «снова создаст новых богов и другие миры и уничтожит богов, которых создал». Люди могут молиться «всем богам, кроме одного»; только сами боги могут молиться Мана-Юд-Сушай.

Скарл Барабанщик

Скарл Барабанщик (англ. Skarl the Drummer) — слуга Мана-Юд-Суша после того, как Мана-Юд-Сушай «сотворил богов и Скарла», Скарл сделал барабан и бил в него, чтобы усыпить своего создателя; он продолжает барабанить вечно, потому что «если он перестанет на мгновение, то Мана-Юд-Сушай проснётся, и не будет больше ни миров, ни богов». Дансани пишет, что: Одни говорят, что миры и солнца — всего лишь отголоски барабанного боя Скарла, а другие говорят, что это сны, возникающие в уме МАНЫ из-за барабанного боя Скарла, как может мечтать тот, чей покой нарушен звуками барабанов. песню, но никто не знает, ибо кто слышал голос Мана-Юд-Сушай или кто видел его барабанщика?Малые боги

Помимо Мана-Юд-Сушай, в пантеоне Пеганы есть множество других богов, известных как малые боги:

Тысяча домашних богов

По словам Роона, бога Гоинга, «есть тысячи домашних богов (англ. There are a thousand home gods), маленьких богов, которые сидят перед очагом и следят за огнём».

Трогул, ни бог, ни зверь

Трогул (англ. Trogool, neither god nor beast) — загадочное существо, находится в самом южном полюсе космоса, чья обязанность — перелистывать страницы Великой книги, в которой история пишется каждый день до конца мира. Исписанные страницы «чёрные», что означает ночь, и когда каждую из них переворачивают, белая страница символизирует новый день. Никогда не отвечает на молитвы. Люди называют его многими именами. Восседает за богами, чья книга — Схема Существ".

Ссылки

Литература 
Bleiler, Everett (1948). The Checklist of Fantastic Literature. Chicago: Shasta Publishers. p. 104

Литературные сборники 1905 года
Книги в жанре фэнтези